Самосир () — округ в провинции Северная Суматра. Административный центр — город Пангуруран. В округ входят как земли собственно острова Суматра, так и земли острова Самосир, расположенного внутри вулканического озера Тоба.

История 
Округ был создан в 2003 году.

Население 
Согласно оценке 2010 года, на территории округа проживало 119 650 человек.

Административное деление 
Округ делится на следующие районы:
 Хариан
 Сианджур Мула Мула
 Наинголан
 Онан Рунгу
 Палипи
 Пангуруран
 Ронгур Нихута
 Симаниндо
 Ситиотио

Округа провинции Северная Суматра